Boris Dittrich (ur. 1955) –  holenderski polityk, prawnik, aktywista na rzecz praw osób LGBT, parlamentarzysta, od 2003 do 2006 lider Demokratów 66
 Frank Dittrich (ur. 1967) – niemiecki łyżwiarz szybki, wielokrotny medalista mistrzostw świata
 Franz Dittrich (1839–1915) – niemiecki duchowny katolicki, teolog, profesor Państwowej Akademii w Braniewie
 Horst Dittrich (1911–1999) – zbrodniarz nazistowski, członek załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego Buchenwald i SS-Hauptscharführer
 Karol Dittrich (1819–1886) –  niemiecki przemysłowiec, który w 1857 r. nabył fabrykę lnu w Żyrardowie i przyczynił się do znacznego rozbudowania fabryki, jak również do zbudowania osady fabrycznej w Rudzie Guzowskiej, która dała początek miastu Żyrardów
 Karol Dittrich jr. (1853–1918) – niemiecki przemysłowiec, twórca potęgi żyrardowskiej fabryki lnu, jedna z najwybitniejszych postaci w historii Żyrardowa
 Paul-Heinz Dittrich (1930–2020) – niemiecki kompozytor
 Raik Dittrich (ur. 1968) – niemiecki biathlonista startujący w barwach NRD, dwukrotny medalista mistrzostw świata
 Rudolf Dittrich (1861–1919) – austriacki pianista, skrzypek, organista i kompozytor muzyczny znany głównie ze swojej działalności w Japonii
 Vinzenz Dittrich (1893–1965) –  austriacki piłkarz, grający na pozycji obrońcy, trener piłkarski

Zobacz też 

 Dietrich